Josep de Rocabertí (Barcelona, Barcelonès?, 1672/1673 — ?, 1716) va ser professor de retòrica.

Va ingressar a l'orde dels jesuïtes. Segurament era germà de Jeroni de Rocabertí i d'Argençola, primer marquès d'Argençola. Va ensenyar al col·legi de Cordelles de Barcelona. Compilà i redactà en part l'antologia poètica oferta per la ciutat de Barcelona a la mort de Carles II, Lágrimas amantes de la Exma. ciudad de Barcelona (1701), en la qual hi ha una sèrie de composicions en català i l'oració fúnebre, en castellà, que ell mateix pronuncià en les exèquies reials. Una petita part de la seva correspondència es pot llegir dins el ms. 111 de la Biblioteca del Seminari Conciliar de Barcelona.

Referències 

Professors a Catalunya
Religiosos barcelonins històrics
Jesuïtes barcelonins